Llama Pressin - малогабаритный пистолет, разработанный офицером Хуан Баутиста Уриарте дель Рио. Изначально имел название Pressing, которое позже, во избежание юридических проблем изменили на Pressin

Пистолет Llama Pressin не предназначался для стрельбы на большие расстояния, из-за чего не получил никаких прицельных приспособлений. Наводить его предлагалось «на глазок», не используя отдельный прицел.

В 1978 году компания Llama Firearms получила право наладить серийный выпуск новых малогабаритных пистолетов Pressin. Вскоре после этого предприятие Fabrica de Palencia, входившая в состав национальной компании Santa Barbara, получила заказ на массовый выпуск патронов 7,65х15 мм Pressin.

Боеприпасы 
Хуан Баутиста Уриарте дель Рио считал, что новый пистолет для самообороны должен использовать нестандартный боеприпас. В таком случае радикалы, получив подобное оружие, не могли бы нормально пользоваться им и реализовывать весь потенциал. Исходя из таких идей, конструктор разработал новый пистолетный патрон. В качестве основы для него был взят существующий боеприпас .32 ACP (7,65х17 мм «Браунинг»). Итогом переделки серийного патрона .32 ACP стало появление нового боеприпаса, получившего название 7,65х15 мм Pressin

Ссылки 

Пистолеты Испании